Минася́н () — армянская фамилия.

Известные носители

А 
 Минасян, Айрапет Александрович (1956—2006) — советский борец греко-римского стиля.
 Минасян, Акоп Оганесович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Минасян, Ара Шотаевич (род. 1974) — армянский шахматист.
 Минасян, Арман Альбертович (род. 1984) — армянский футболист.
 Минасян, Артавазд Михайлович (1913—1993) — советский учёный, доктор философских наук.
 Минасян, Арташес Навасардович (род. 1967) — армянский шахматист.
 
 Минасян, Арутюн Минасович (род. 1954) — советский и французский футболист.
 Минасян, Арцвик Гарегинович (род. 1972) — армянский политический и государственный деятель.

В 
 Минасян, Ваагн Альбертович (род. 1985) — армянский футболист.
 Минасян, Вардан Размикович (род. 1974) — советский и армянский футболист.
 Минасян, Васпурак (род. 1994) — армянский футболист.
 Минасян, Виктор Меликович (1941—2019) — советский и российский скрипач, дирижёр и педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002).

Г 
 Минасян, Гагик Енгибарович (род. 1950) — армянский политический и государственный деятель.
 Минасян, Георгий Артаваздович (1942—2004) — советский эстрадный певец.
 Минасян, Гор Тигранович (род. 1994) — армянский тяжелоатлет.

Д 
 Минасян, Давид (род. 1993) — армянский футболист.
 Минасян, Давид Юрьевич (род. 1974) — армянский скульптор.

К 
 Минасян, Карине Агасиевна (род. 1965) — армянский государственный деятель.

Л 
 Минасян, Лариса Артаваздовна (род. 1950) — советский армянский учёный, доктор философских наук, дочь Артавазда Минасяна.

М 
 Минасян, Михаил Гарегинович (1929—1993) — советский учёный, проектировавший систему ПРО, д. тех. н., лауреат Госпремии СССР.
 Минасян, Мкртич Акопович (род. 1946) — армянский политический и государственный деятель.
 Минасян, Мкртыч Минасович (род. 1940) — армянский архитектор.

Н 
 Минасян, Николя (род. 1973) — французский автогонщик.

О 
 Минасян, Оганес Геворгович (1910—?) — Герой Социалистического Труда.

П 
 Минасян, Паравон Геворкович (1912—?) — Герой Социалистического Труда.

Р 
 Минасян, Рафаэль Франциск (род. 1946) — архиепископ, глава ординариата Восточной Европы Армянской Католической Церкви.

См. также 
 Минасов, Георгий Вартанович (Минасян; 1933—2020) — музыкант-дудукист и музыкальный педагог.
 Минас
 Минасэ